Щефан Кислинг () е немски футболист играещ като нападател за Байер Леверкузен.

Започва участието си за националния отбор на Германия срещу Дания в приятелска среща на 28 март 2007. След световното първенство през 2010 година не е играл за националния отбор на Германия.

Играе за период от 5 години в 1. ФК Нюрнберг, където записва 73 мача и 15 гола. През лятото на 2006 преминава в Байер Леверкузен, като към момента при „аспирините“ има 51 мача и 14 гола.

Германски футболисти
Футболисти на Байер Леверкузен
Футболисти на ФК Нюрнберг